Дамянов — болгарская фамилия. Известные носители:
 Дамянов, Георгий Пырванов (1892—1958) — деятель болгарского коммунистического движения. 
 Дамянов, Дамян (1935—1999) — болгарский поэт.
 Дамянов, Сава (род. 1956) — сербский писатель, литературный критик и литературовед.
 Дамянов, Федя (род. 1950) — болгарский гребец-каноист.